Live at the Cavern Club () — документальный музыкальный фильм, выпущенный в 1999 году. В фильме запечатлён концерт Пола Маккартни в ливерпульском клубе Cavern Club, где он, будучи участником группы The Beatles, в начале 1960-х начинал свою музыкальную карьеру. Концерт состоялся 14 декабря 1999 года, в программе Маккартни исполнил «классические рок-н-ролльные стандарты» 1950-х и начала 1960-х годов, а также несколько своих песен (в основном с последнего альбома Run Devil Run) и песен The Beatles. Маккартни на этом вступлении помогали несколько известных музыкантов, в том числе Дэвид Гилмор и Иэн Пейс. Режиссёр фильма Geoff Wonfor.

Список композиций 
 «Honey Hush» (Джо Тёрнер)
 «Blue Jean Bop» (Джин Винсент/Morris Levy)
 «Brown Eyed Handsome Man» (Чак Берри)
 «Fabulous» (Harry Land/Jon Sheldon)
 «What It Is» (Пол Маккартни)
 «Lonesome Town» (Baker Knight)
 «Twenty Flight Rock» (Ned Fairchild)
 «No Other Baby» (Dickie Bishop/Bob Watson)
 «Try Not to Cry» (Маккартни)
 «Shake a Hand» (Joe Morris)
 «All Shook Up» (Otis Blackwell/Элвис Пресли)
 «I Saw Her Standing There» (Леннон — Маккартни)
 «Party» (Jessie Mae Robinson)

Музыканты 
 Пол Маккартни — вокал, бас-гитара
 Дэвид Гилмор — гитара, вокал
  — гитара, вокал
 Иэн Пейс — барабаны
 Пит Уингфилд — клавишные, вокал
 Крис Холл (Chris Hall) — аккордеон

Примечания

Ссылки 
 Paul McCartney — Live At The Cavern Club (DVD) at Discogs
 Amazon.com: Paul McCartney — Live at the Cavern Club
 [www.p-mccartney.ru/cavern_film.htm Фильм «Live At The Cavern Club»]

Фильмы Пола Маккартни
Музыкальные фильмы Великобритании
Фильмы на английском языке